Levinson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur D. Levinson (född 1950), amerikansk företagsledare
 Barry Levinson (född 1942), amerikansk regissör, filmproducent och manusförfattare
 Bo Levinson (född 1933), svensk arkitekt
 Franz Levinson-Lessing (1861–1939), rysk geolog och petrograf
 Karl Levinson (1885–1971), svensk ämbetsman
 Margit Levinson (1898–1963), svensk föreningsfunktionär
 Richard Levinson (1934–1987), amerikansk manusförfattare
 Tage Levinson (1901–1987), svensk jurist